Сан Хосе Марија има више значења:

 Сан Хосе Марија (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хосе Марија (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику